Chatsworth může být:

 Chatsworth (Georgie) – město v Georgii
 Chatsworth (Illinois) – vesnice v Illinois
 Chatsworth (Iowa) – město v Iowě
 Chatsworth (Los Angeles) – část Los Angeles
 Chatsworth (New Jersey) – vesnice v New Jersey
 Chatsworth House – zámek v Anglii

Externí odkazy